Huta Imbaru (Siempat Nempu), een plaats in Indonesië
Huta Imbaru (Sosa), een plaats in Indonesië